«Скорпион» — парусный бот Каспийской флотилии Российской империи.

Описание судна 
Парусный одномачтовый бот с деревянным корпусом.

История службы 
Бот «Скорпион» был спущен со стапеля Абовской верфи в 1847 году, в том же году по внутренним водным путям переведён из Балтийского моря в Астрахань, где вошёл в состав Каспийской флотилии России.

Ежегодно с 1848 по 1852 год выходил в плавания в Каспийское море. С 1852 по 1854 год находился у Астрабадской станции и совершал плавания в Каспийском море, в том числе  года в составе отряда командующего Астрабадской станцией капитан-лейтенанта И. И. Свинкина принимал участие в сражении с туркменами у аула Гассан-Кули. С 1854 по 1859 год вновь выходил в плавания в Каспийское море.

По окончании службы в 1860 году бот «Скорпион» был разобран в Астрахани.

Командиры судна 
Командирами бота «Скорпион» в разное время служили:
 лейтенант  (1850—1851 годы);
 лейтенант барон  (1852—1854 годы).

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные боты Каспийской флотилии Российской империи
Суда по алфавиту